Бийвър може да се отнася за:
 Бийвър, индианска етническа група
 Антъни Бийвър (р. 1946), английски историк
 Бевърли Бийвър (1946-2011), американска писателка
 Окръзи в Съединените щати
 Бийвър (окръг, Оклахома)
 Бийвър (окръг, Пенсилвания)
 Бийвър (окръг, Юта)
 Градове в Съединените щати
 Бийвър (Юта)